Monticello kan syfta på:

 Monticello – Thomas Jeffersons hus i Virginia

Geografi

Filippinerna 

 Montecillo (ort i Filippinerna), CALABARZON, Province of Quezon,

Frankrike 

 Monticello, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Monticello (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Novara, 
 Monticello (berg), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Monticello (bergstopp), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Monticello (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Lecco, 
 Monticello (ort i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Monticello (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza,

USA 

 Monticello (ort i USA, Louisiana, East Carroll Parish), 
 Monticello, Arkansas, countyhuvudort, Drew County, 
 Monticello, Florida, Jefferson County, 
 Monticello, Georgia, countyhuvudort, Jasper County, 
 Monticello, Kentucky, 
 Monticello (ort i USA, Kentucky, Fayette County), 
 Monticello (del av en befolkad plats), Louisiana, East Baton Rouge Parish, 
 Monticello, Mississippi, Lawrence County, 
 Monticello (ort i USA, Iowa), Jones County, 
 Monticello, Illinois, countyhuvudort, Piatt County, 
 Monticello, Indiana, countyhuvudort, White County, 
 Monticello (ort i USA, Maine), Aroostook County, 
 Monticello, Minnesota, Wright County, 
 Monticello, New York, Sullivan County, 
 Monticello (ort i USA, Wisconsin), Green County, 
 Monticello, Utah, San Juan County, 
 Monticello, Missouri

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar